Las 4 Horas de Cataluña es una carrera de automovilismo de velocidad disputada en Montmeló, España. El evento forma parte de la European Le Mans Series desde 2019.

Ganadores

Referencias 

Competiciones de automóviles deportivos
Competiciones de automovilismo de España